Malaysiano – che è attinente allo Stato della Malaysia
 Malaysiano – lingua parlata in Malaysia, sottoclasse del malese